Крутец — река в России, протекает в Дедовичском районе Псковской области. Исток реки находится к востоку от деревни Тютьково. Течёт преимущественно на запад. Устье реки находится в 4 км по правому берегу реки Липни. Длина реки составляет 12 км. 

По берегам реки стоят деревни Дубишенской волости: Тютьково, Селище, Берёзово, Крутец и Липня.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Шелонь, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200412102000024496
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002449
 Код бассейна — 01.04.02.004
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Дедовичского района
Бассейн Шелони